

Bułgaria 
 Alekowo – wieś w obwodzie Silistra
 Alekowo – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo